Ел Денсе има више значења:

 Ел Денсе (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Денсе (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику